Ипотечный кризис в Испании () начался в стране в 2008 году и продолжается до сих пор, став основой общего экономического кризиса экономики страны. По сути он представляет собой "лопнувший пузырь" перегретого рынка недвижимости, который долгое время развивался за счёт финансово-экономических спекуляций. Начало кризиса спровоцировали несколько факторов внешнего и внутреннего происхождения. Среди внешних факторов главным является вступление Испании в еврозону, что привело к притоку в страну дешёвых евроденоминированных кредитов из немецких банков. В этот период сектор строительства стал основным толчком к росту испанской экономики, отличающейся слабой конкурентоспособностью в остальных отраслях. На пике строительного бума в 2000-2007 года в стране ежегодно вводилось в строй свыше 1 миллиона единиц жилья. Часть этого роста не была спекулятивной и имела естественную, демографическую составляющую: в период между 1999 и 2008 годами население Испании ежегодно увеличивалось (в основном за счёт иммиграции из третьих стран) на 500 000 человек. Значительная часть прибывших, однако, была нелегальными иммигрантами, прибывшими для работы в раздувающемся строительном секторе и других секторах теневой экономики страны. Ипотечный пузырь постепенно привёл к искажению рынка труда страны, который обнаружил сильный перекос в сторону строительного сектора. После того как перегрев экономики в условиях еврозоны оказался очевиден, страна вступила в полосу дефляционной спирали: увеличивающееся число безработных оказалось не в состоянии платить по ипотечным кредитам, что в свою очередь привело к росту числа самоубийств в стране, а также к разорению и/или национализации многих банков и строительных компаний.

Примечания 
 

Экономика Испании